Die Saison 2017/18 war die 25. Spielzeit der französischen Ligue Nationale de Basket Pro A, der höchsten Spielklasse im französischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 96. Meisterschaft im französischen Basketball der Herren und die 31. Meisterschaft seit Gründung der Ligue Nationale de Basket (LNB). Die Hauptrunde startete am 22. September 2017 und endete im Mai 2018 mit dem 34. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis Juni 2018.

Als Titelverteidiger startete Élan Sportif Chalonnais in die Saison. Mit Chalon, Strasbourg IG, AS Monaco und Nanterre 92 traten vier Vereine in der Basketball Champions League 2017/18 an. Zudem starteten mit ASVEL Lyon-Villeurbanne, Limoges CSP und den Levallois Metropolitans drei Teams im EuroCup 2017/18. ESSM Le Portel nam am FIBA Europe Cup 2017/18 teil.

Aufsteiger zur Saison 2017/18 waren Boulazac Basket Dordogne und JL Bourg Basket.

Französischer Meister wurde Le Mans Sarthe Basket, die sich in der Finalserie gegen AS Monaco mit 3:2-Siegen durchsetzten. Für Le Mans war es der insgesamt fünfte Meisterschaftsgewinn.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2017/18

Weblinks 
 Ligue Nationale de Basket – Startseite – offizielle Webseite der LNB

2017/18
Basketballsaison 2017/18